Ruthard ist Name oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Ruthard (Graf), nach dem Blutgericht von Cannstatt (746) einer der karolingischen Administratoren Alemanniens
 Ruthard I., 879–886 Bischof von Cambrai
 Ruthard II., 976 ?–995 Bischof von Cambrai
 Ruthard (Corvey) († 1074), 1046–1050 Abt des Klosters Corvey und danach von 1059 bis 1072 Abt von Hersfeld
 Ruthard von Mainz († 1109), 1089–1109 Erzbischof von Mainz
 Ruthard von Straßburg († 950), 933–950 Bischof von Straßburg
 Ruthard Stachowske (* 1957), deutscher Sozialpädagoge, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in Lüneburg und Honorarprofessor an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden

Siehe auch:
 Ruthardt